Hepatidae är en familj av kräftdjur. Hepatidae ingår i överfamiljen Calappoidea, ordningen tiofotade kräftdjur, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Hepatidae 6 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Hepatidae